H (латиница), Н (кириллица):

 Н (кириллица), н — буква кириллических алфавитов, 15-я буква русского алфавита.
 H (латиница), h — 8-я буква латинского алфавита.
 ,  (эта) — 7-я буква греческого алфавита.
 ん, ン (Н)  — знак каны.
 h — глухой глоттальный щелевой согласный звук в обозначении Международного фонетического алфавита.

Обозначения на латинице 
 в музыке
 H — нота си.
 H — тонический аккорд тональности си мажор (H-dur).
 His — нота си-диез.
 h (Hm) — тонический аккорд тональности си минор (h-moll).
 в физике
  — постоянная Планка.
  — редуцированная постоянная Планка (постоянная Дирака).
 h — гелион.
  — напряжённость магнитного поля.
 H — Генри (единица измерения).
 h — час.
 h — приставка гекто-.
 -теорема — теорема термодинамики и кинетической теории.
 H — водород.
 H или  — кватернион, специальное множество гиперкомплексных чисел.
 Группа H (H1—H6) — финские паровозы типа 5-3-0.
 H — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы H (мтДНК) и гаплогруппы H (Y-ДНК).

Обозначения на кириллице 
 Н — Ньютон (единица измерения).
 Паровоз Н — российский паровоз типа 1-3-0.

См. также 
 N (значения)
 Х (значения)
 ħ